Митинский сельский округ:

Московская область 
 Митинский сельский округ Сергиево-Посадского района (1994—2006)

Смоленская область 
 Митинский сельский округ Смоленского района (упразднён)

Ярославская область 
 Митинский сельский округ Гаврилов-Ямского района